

Pseudonyme 
Dave Berg (1920-2002), auteur de comics américain.
David Berg  (1919-1994), fondateur de la secte Les Enfants de Dieu.